Flugplatz Coburg steht für:
 Flugplatz Coburg-Brandensteinsebene
 Flugplatz Coburg-Steinrücken